Михаил Михайлович Дитерихс (, Одесса — 12 января 1941, Москва) — врач, , Заслуженный деятель науки РСФСР (1936).

Биография 
Родился в Одессе  года в семье Михаила Михайловича Дитерихса (1844—1913).

В 1881 году поступил в Первую Одесскую четырёхклассную прогимназию, по окончании которой с 1886 (1887?) года учился в Ришельевской гимназии. В 1891 году поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, но по болезни был вынужден в 1892 году перейти в Киевский университет Св. Владимира — на 1-й курс медицинского факультета. В 1894 году он перешёл на 3-й курс Императорской Военно-медицинской академии, своекоштным студентом.

В 1897 году со званием лекаря с отличием он окончил Военно-медицинскую академию и был оставлен при клинике Н. А. Вельяминова для усовершенствования знаний. С 1 января 1898 года был зачислен ординатором-интерном в Максимилиановскую лечебницу и ординатором в Академическую хирургическую клинику; 1 сентября того же года Дитерихс был принят врачом-ассистентом в Придворно-медицинскую часть с прикомандированием в качестве ординатора хирургического отделения к Санкт-Петербургскому госпиталю Дворцового ведомства.

В 1901 году защитил диссертацию «Так называемый древовидный жировик суставов» и получил степень доктора медицины. Вернулся в Одессу, где до 1907 года был сверхштатным ординатором Одесской городской больницы, одновременно, в 1906-1907 годах состоял старшим врачом лечебницы и амбулатории одесской Касперовской общины сестёр милосердия. В то же время, в 1902—1904 годах он состоял младшим ординатором Максимилиановской лечебницы в Петербурге, а в 1904—1906 годах был врачом Кауфмановской общины Красного Креста в Никольск-Уссурийске на Дальнем Востоке. В 1904 году в Петербурге у него родился сын Михаил.

В 1907 году был избран приват-доцентом Новороссийского университета.

С 1908 года по 1914 год Дитерихс был старшим ординатором Царскосельского госпиталя дворцового ведомства (Дворцовый госпиталь), в Царском Селе. Кроме этого, в 1910—1912 годах в Киеве он был врачом хирургической больницы и в бесплатной лечебнице им. Императора Николая ІІ при Киево-Покровском женском монастыре. В сентябре 1911 года он принимал участие в консилиуме тяжело раненого Петра Аркадьевича Столыпина.

С 1912 по 1919 год — профессор Киевского университета, заведующий кафедрой общей хирургической патологии; жил в Киеве на Тимофеевской улице, д. 3, где вёл и приём больных. Одновременно, в 1912—1916 годах он был врачом больницы благотворительного общества имени Е. С. Треповой; в 1913—1916 годах — врачом больницы благотворительного общества — амбулаторной лечебницы имени графини С. С. Игнатьевой; в 1915—1916 годах — главный врач Мариинской общины сестер милосердия Красного Креста и лазарета при Общине Красного Креста, член правления Общества скорой медицинской помощи в Киеве, попечитель Киевской Мариинской общины сестер милосердия Российского общества Красного Креста. Выслужил чин статского советника.

После революционных событий 1917 года, в 1918 году источники называют его председателем Хирургического общества при Таврическом университете, где в 1919—1924 годах был преподавателем. Некоторое время заведовал хирургическим отделением туберкулезного института в Ялте.

Был одним из основателей Кубанского медицинского института, в котором с 1925 года по 1930 год заведовал кафедрой факультетской хирургии Кубанского медицинского института. В 1929 году был руководителем клинического отделения санатория «Грязелечебницы Мойнаки», в Евпатории.

Затем работал в Москве: до 1934 года — в Центральном институте курортологии и, одновременно, был консультантом (до 1940 года) Первого красноармейского коммунистического военного госпиталя. Также, в начале 1930-х годов Дитерихс руководил научной работой Сакского курорта, в Крыму. 

В 1934—1936 годах был профессором 3-го Московского медицинского института; с сентября 1937 до 1939 года — первый заведующий кафедрой хирургии Московского стоматологического института.

Умер 12 января 1941 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (8 уч.).

Научная деятельность 
Исследовал проблемы заболеваний суставов; вместе со своим учителем Н. А. Вельяминовым был пионером солнцелечения костного туберкулёза в России. Предложил транспортную шину при переломах бедра (шина Дитерихса), которая широко применяется и в настоящее время. Известны также работы в области лёгочной хирургии и истории медицины.

Избранные труды 
  ||  ||

Семья 
Жена — Елизавета Ивановна Овчинникова. Их дети: Михаил (1904—1974), Ирина.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Дитерихс Михаил Михайлович
 Дитерихс Михаил Михайлович
 Профессора Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского: В 3-х т. Т. 1

Медики по алфавиту
Хирурги СССР
Хирурги Российской империи
Статские советники
Преподаватели МГМСУ
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Сотрудники ГВКГ имени Н. Н. Бурденко
Похороненные на Введенском кладбище